Джон Бирн: Бирн, Джон Винсент (род. 1928) — американский морской геолог и академик.
 Бирн, Джон Линдли (род. 1950) — американский сценарист и художник комиксов издательств Marvel Comics.
 Бирн, Джон Фредерик (род. 1961) — ирландский футболист.